Hatfield Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hatfield Cemetery (Sarah Ann, West Virginia), NRHP-ID: 80004030 
 Hatfield Cemetery (New Town, West Virginia), NRHP-ID: 80004033